Asunción eller asuncion har flere specialiseringer:
 Asunción - spansk ord for opstigen, himmelfart - eller formodning.
 Asunción - Paraguays hovedstad.
 Asuncion (Californien)
 Asuncion Island - en ubeboet ø i Nordmarianerne.

Se også 
 Ascension (flertydig) - engelsk ord for opstigen, himmelfart.
 Ascencion eller ascención - spansk ord for opstigen, himmelfart.